

Богачово — село, Баймацький район, Башкортостан
 Богачово — присілок, Одінцовський район, Московська область

Колишні населені пункти 
 Богачово — колишній хутір, Сквирський повіт, Топорівська волость

Див. також 
 Багачеве
 Боґачево